Eugène Jamin (1863-1937/1933), personnalité politique et imprimeur français
 Françoise Jamin (1773-1840), religieuse française
 Georges Jamin (1906-1971), acteur belge
 Géraldine Jamin (1975-), skieuse nautique française
 Jean Jamin (1945-2022), anthropologue français
 Jean-Baptiste Auguste Marie Jamin (1775-1815), officier révolutionnaire français
 Jean-Baptiste Jamin (1772-1848), personnalité politique et officier français
 Jean-Michel Jamin (1947-), skieur nautique français
 Jules Jamin (1818-1886), physicien français
 Jules Crépieux-Jamin (1859–1940) est le fondateur d'une graphologie rationnelle
 Jules Léon Jamin (1845-1920), personnalité politique française
 Julie Jamin (1922-2017), joueuse de squash néerlandaise
 Léon Jamin (1872-1944), peintre belge
 Nicolas Jamin (1995-), coureur automobile français
 
 Paul Victor Jamin (1807-1868), personnalité politique et officier français
 Paul-Maria Jamin (1922-2001), chef d'orchestre français
 Pierre Jamin (1950-), réalisateur français
 Pierre Jamin (1987-), footballeur français
 Ricardo Jamin Vidal (1931-2017), archevêque et cardinal philippin
 Thierry Jamin (1967-), explorateur français

Toponyme 

 Jamin, un village de l'état de l'Arunachal Pradesh en Inde.

Odonyme

 Rue Léon-Jamin

Autre
 Jamin, cheval de course français des années 1950 et 1960 ;
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme hispanique